Алексе́й Никола́евич Ю́фкин (11 января 1986, Саранск) — российский тяжелоатлет, член сборной России. Серебряный призёр чемпионата мира (2010), двукратный чемпион Европы (2009, 2011), бронзовый призёр чемпионата Европы 2008. Заслуженный мастер спорта России.

Результаты выступлений 

В конце лета 2009 года перенёс операцию, из-за чего пропустил чемпионат мира в Кояне.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте IWF 
 Профиль на сайте IWRP
 Профиль на сайте ЦСКА

Тяжелоатлеты России
Чемпионы Европы по тяжёлой атлетике